Aleksandra Panova e Urszula Radwańska erano i detentori del titolo, ma la Radwańska quest'anno non ha partecipato. La Panova ha fatto coppia con Valerija Solov'ëva ma ha perso nei quarti di finale.

Vania King e Arantxa Rus hanno battuto in finale Catalina Castaño e Teliana Pereira 4–6, 7–5, [10–8].

Teste di serie 

  Aleksandra Panova /  Valerija Solov'ëva (quarti di finale)
  Julia Cohen /  Tatjana Maria (semifinali)

  Chang Kai-chen /  Caroline Garcia (primo turno) 
  Sandra Klemenschits /  Andreja Klepač (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open GDF Suez de Cagnes-sur-Mer Alpes-Maritimes 2013